Курбанназар Нурназарович Назаров (туркм. Gurbannazar Nazarow) — туркменский государственный деятель, дипломат.

Дата и место рождения 
Родился в 1956 году в Ашхабаде.

Образование и специальность 
Образование высшее.

В 1978 году окончил Туркменский политехнический институт.

Карьера 
1978—1980 — оператор, инженер, мастер газопромыслового управления ПО «Шатлыкгаздобыча».

1980—1982 — старший геолог Тематической партии «Туркменюжбургаз» в поселке Шатлык.

1982—1986 — старший геолог, руководитель группы Туркменского филиала ВНИИгаз г. Ашхабада.

1986—1992 — старший геолог, руководитель группы Туркменского научно-исследовательского и проектного филиала ВНИИгаза НПО «Союзгазтехнология» г. Ашхабада.

1992—1993 — заведующий лабораторией института «Туркменгазтехнология».

1993 — заместитель директора по науке института «ТуркменНИПИгаз».

1993—2001 — начальник отдела, заместитель директора, директор Института нефти и газа Министерства нефти и газа Туркменистана.

16.01.2001 — 15.11.2002 — министр нефтегазовой промышленности и минеральных ресурсов Туркменистана.

28.11.2002 — 22.02.2011 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Объединенных Арабских Эмиратах.

22.02.2011 — 17.09.2013 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Китае.

17.09.2013 — 05.01.2015 — Чрезвычайный и Полномочный Посол Туркменистана в Армении.

21 октября 2016 года числился советником отдела стран Ближнего Востока и Африки Министерства иностранных дел Туркменистана. Дальнейшая судьба неизвестна.

Награды и звания 
 Медаль «Гайрат»

Семья 
сведений нет

Вариант транскрипции имени 
 Имя: Гурбанназар

Министры Туркменистана
Послы Туркменистана в ОАЭ
Послы Туркменистана в Армении
Послы Туркменистана в Китае
Персоналии по алфавиту